Argentinien erreichte bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich das Viertelfinale.

Qualifikation

Argentinisches Aufgebot

Spiele Argentiniens

Vorrunde

Achtelfinale

Viertelfinale 

Argentinien
1998